Športový Klub Slovan Bratislava – società di calcio slovacca
 Športový Klub Slovan Bratislava – società di calcio femminile slovacca 
 Športový Klub Slovan Bratislava – società di calcio a 5 slovacca 
 Hockey Club Slovan Bratislava – società di hockey su ghiaccio slovacca
 HC Slovan – società di pallacanestro femminile slovacca